Stasheff Ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Stasheff (1944–1918), US-amerikanischer Science-Fiction- und Fantasy-Autor
 James D. Stasheff (* 1936), US-amerikanischer Mathematiker